Shuri (personage), een personage uit de strips van Marvel Comics
Shuri (Japan), een plaats in Japan
Shuri (Iran), een plaats in Iran
Shuri (Bhutan), een plaats in Bhutan